Üllői út, een uitvalsweg in Boedapest
 Stadion Üllői út, een voetbalstadion aan deze weg dat sinds december 2007 luistert naar de naam Albert Flóriánstadion